Los Amates kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Los Amates, kommun, 
 Los Amates, Guatemala, Departamento de Izabal, Municipio de Los Amates,

Mexiko 

 Los Amates, Villa Corzo, 
 Los Amates, Chilapa de Álvarez, 
 Los Amates, Acacoyagua, 
 Los Amates, Tixtla de Guerrero, 
 Los Amates, Puebla, Tochimilco, 
 Los Amates, Morelos, Yecapixtla,